Анривиль () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель, округ Форбак — Буле-Мозель, кантон Фремен-Мерлебак.

Географическое положение 
Анривиль расположен в 330 км к востоку от Парижа и в 50 км к востоку от Меца.

История 
 Был основан в 1608 году, назван в честь Генриха II, герцога Лотарингии. Входил в герцогство Лотарингия.

Демография 
По переписи 2011 года в коммуне проживало 713 человек.

Достопримечательности 
 Остатки древнеримской дороги.
 Церковь Сен-Матьё (1827), построена на месте бывшей церкви 1735 года.

Примечания

Ссылки